A 2022-es úszó-világbajnokságon a műugrás férfi 3 méteres versenyszámának selejtezőjét és elődöntőjét június 27-én, a döntőjét pedig másnap, június 28-án rendezték meg a budapesti Duna Arénában.

A kínaiak versenyzője,  óriási fölénnyel végzett az első helyen, több mint 69 ponttal kapott többet, mint második helyezett honfitársa, az előző világbajnokságon is ezüstérmes . A harmadik helyezett a brit Jack Laugher lett.

Versenynaptár 
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):

Eredmény 
 Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.
 Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak

Megjegyzések

Jegyzetek 

F03